Niemcy:
 Diefenbach – dzielnica gminy Sternenfels w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Enz
 Diefenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich

Osoby:
 Andreas Diefenbach – niemiecki malarz
 Julius Diefenbach – niemiecki inżynier
 Lorenz Diefenbach – niemiecki pisarz

Zobacz też:
 Dieffenbach